Нерояха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Нерояха (приток Апакапура)
Нерояха (приток Евояхи)
Нерояха (приток Табъяхи)
Нерояха (приток Шуги)